Tetraphytina, (Cavalier-Smith 2008) ou clorófitas nucleares, é um clado derivado do agrupamento monofilético Chlorophyta. Os clados basais de Tetraphytina são as Pedinophyceae e as Chlorophytina.

Filogenia
O cladograma abaixo, baseado em Leliaert et al., mostra a posição filogenética do grupo:

Referências

Chlorophyta